Bela Vista Futebol Clube pode se referir a algumas agremiações brasileiras:

 Bela Vista Futebol Clube (Goiás)
 Bela Vista Futebol Clube (Minas Gerais)
 Bela Vista Futebol Clube (Rio de Janeiro)

Desambiguações de clubes